Wenceslao López puede referirse a:
 Wenceslao López Martínez, político español.
 Wenceslao X. López Martín del C., ingeniero químico, catedrático e investigador mexicano.
 Wenceslao López Albo, psiquiatra y neurólogo español.